The 3DO Company, una empresa de videojocs que desenvolupà:
 La 3DO Interactive Multiplayer, una consola de jocs
Llista de jocs per a 3DO, una llista dels jocs editats per a la 3DO